Dannebrog omhandler flere emner.
 Dannebrog – Det danske flag.
 Dannebrog, Nebraska – Dansk indvandreby i USA.
 Dannebrog Rederi – dansk rederi.
 Kongeskibet Dannebrog – kongeskib for den danske regent.
 Kongeskibet Dannebrog (1879-1932) - kongeskib fra 1879 til 1932, der blev erstattet af Kongeskibet Dannebrog
 Dannebrog (linjeskib) – dansk linjeskib i 1800-tallet.
 Dannebroge (linjeskib) – dansk linjeskib 1692-1710.
 Dannebrog (avis) – en dansk avis, der udkom fra 1892 til 1910